Константи́н Па́нченко:
 Панченко, Константин Павлович (1919—1979) — Герой Советского Союза.
 Панченко, Константин Александрович (род. 1968) — историк-востоковед, профессор ИСАА МГУ.